Atomrakete steht für:

 Rakete mit einem oder mehreren atomaren Sprengköpfen, siehe auch Kernwaffe → Klassifizierung
 Rakete mit einem nuklearen Raketentriebwerk, siehe auch Antriebsmethoden für die Raumfahrt → Nukleare Antriebe